Annie Cordy (1928-2020), chanteuse belge ;
 Michael Cordy (né en 1962), écrivain britannique ;
 Paul Cordy (né en 1966), personnalité politique belge ;
 Raymond Cordy (1898 - 1956), acteur français.